Суперкласіко де лас Амерікас 2017 () — четвертий розіграш турніру між збірними Бразилії та Аргентини, що відбувся 9 червня 2017 року на стадіоні «Мельбурн Крикет Граунд» в Мельбурні (Австралія). Перемогу вперше здобула збірна Аргентини.

Деталі

Телевізійне мовлення 

 : América TV і TyC Sports
 : 9Go!
 : TV Brasil і TV Cultura
 : Canal 13
 : Caracol Televisión
 : Red Guaraní і Tigo Sports
 : TVP
 : beIN Sports
 : Tenfield

Примітки

Посилання 
Brazil vs Argentina  на Sky Sports.

Суперкласіко де лас Амерікас
Матчі збірної Аргентини з футболу
Матчі збірної Бразилії з футболу
Події 9 червня
Червень 2017
2017 у футболі
Футбол в Австралії
2017 в Австралії